Висша лига на Фарьорските острови (), е лигата от най-високо ниво във фарьорския футбол. Организира се от Футболната асоциация на Фарьорските острови. Поради спонсорски причини официалното име на лигата е Effodeildin. От февруари 2009 до декември 2011 г. името е Vodafonedeildin, а от 2006 до 2008 г. Formuladeildin.

В първенството се състезават 10 отбора. На края на сезона 2 отбора изпадат в 1. дейлд и 2 се изкачват оттам.

Членове за сезон 2012

Шампиони по клубове

Външни препратки 
 Профил в UEFA.com
 Официален уебсайт

Турнири по футбол
Спорт на Фарьорските острови